McKenney peut faire référence à :

 McKenney, municipalité américaine située dans le comté de Dinwiddie en Virginie ;
 Don McKenney (1934-2022), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Thomas L. McKenney (1785-1859), officiel américain, surintendant du commerce indien puis surintendant des affaires indiennes.

Homonymie de patronyme